Piazze ima više značenja:
 Piazze, Bergamo
 Piazze, Brescia
 Piazze, Siena
 Piazze, Trento